Rivière Maccan peut se référer à:

 Rivière Maccan (Nouvelle-Écosse), un petit Fleuve à marées, affluent de River Hebert, entièrement contenu dans Cumberland County , Nouvelle-Écosse, Canada.
 Rivière Maccan (île d'Anticosti), un affluent du Golfe du Saint-Laurent, s'écoulant dans L'Île-d'Anticosti, dans la MRC de Minganie, Côte-Nord, Québec, Canada.